Че́шский алфави́т () — вариант латиницы, который используется при написании на чешском языке. Основные принципы этого алфавита: «один звук — одна буква» и добавление диакритических знаков над буквами для обозначения звуков, далёких от латинского языка.

Алфавиты некоторых других восточноевропейских языков (славянские, балтийские, эстонский) основаны на чешском алфавите, в котором убираются или добавляются символы в соответствии с потребностью в них в языке. Наиболее заметным отклонением от чешского является польский алфавит, который разрабатывался независимо.

Современный чешский алфавит состоит из 42 букв:

Однако в словарях обычен следующий состав алфавита (долгие гласные, а также палатальные согласные не считаются самостоятельными буквами):

Буквы Q и W используются исключительно в иностранных словах и заменяются на K и V, как только слово становится «натурализованным»; диграфы dz и dž также используются, в основном, для иностранных слов и не имеют отдельного места в алфавите.

История 
Большинство букв с диакритическими знаками были добавлены в чешский алфавит в ходе реформ Яна Гуса в начале XV века, чтобы заменить диграфы и триграфы, которыми записывались чешские звуки, у которых не было эквивалента в латинском алфавите (в польском алфавите до сих пор используют диграфы и даже тетраграфы).

В течение XVI века буква Ů (исторически Ó, но теперь произносится как Ú) была добавлена в список. Единственным диграфом в алфавите осталось буквосочетание Ch, расположенное между буквами H и I и передающее звук, похожий на немецкий звук Ch или русский звук «Х». Ch считается одной буквой — в некоторых кроссвордах это сочетание занимает только один квадрат, а в некоторых случаях вертикального письма (как на вывесках) две буквы не пишутся одна после другой, а остаются вместе. Преобладание символа Ch, заключённого в одной клетке в кроссвордах, несколько снизилось с широким распространением компьютеров в Чехии.

Для обозначения долгих гласных звуков в чешском алфавите применяется акут (; буквы Á, É, Í, Ó, Ú, Ý) и буква Ů. Эти буквы имеют такой же порядок в алфавите, как и их недиакритические варианты. Когда нет никакой разницы, кроме акцентуации, диакритические буквы должны быть отсортированы после обычных. Знак «гачек» () (ˇ) указывает на историческую палатализацию базовой буквы. Буквы Č, Ř, Š и Ž в настоящее время представляют собой постальвеолярные согласные и располагаются в алфавите до соответствующих им базовых букв, в то время как Ď, Ň, Ť являются палатальными согласными и находятся в таком же алфавитном порядке, как их недиакритические варианты.

Алфавитная таблица 

 Буквы x, w и q пишутся только в иностранных словах.

 Буква ě означает тот же звук, что и e, а буква y — тот же звук, что и i; однако ě и i в определённых случаях обозначают также изменение чтения предшествующего согласного.

 После r, h, ch всегда пишутся y или ý. Исключениями могут быть заимствованные слова.

 После таких букв, как ť, ď, ň, j, c, č, ř, ž, š всегда пишутся i и í.  Исключениями могут быть заимствованные слова.

Компьютерные кодировки 
В программировании для чешского алфавита существуют различные стандарты кодирования, некоторые из них:
 ISO 8859-2;
 Microsoft Windows code page 1250;
 CP852;
  на ранних DOS-моделях компьютеров и в Фидонет;
 Юникод.

См. также 
 Словацкий алфавит
 Польский алфавит

Примечания

Ссылки 
 Чешский язык
 FAQ по чешской кодировке и список известных кодировок

 
Алфавиты на основе латинского
Письменности славянских языков